Andreas Strodl, né en 1987, skieur alpin allemand
Peter Strodl, né en 1982, skieur alpin allemand